Grote Prijs Marcel Kint – kolarski wyścig jednodniowy, rozgrywany w Belgii ku pamięci Marcela Kinta. Zaliczany jest do cyklu UCI Europe Tour, w którym  od 2018 posiada kategorię 1.1. Meta wyścigu znajduje się w Zwevegem w prowincji Flandria Zachodnia.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Bibliografia 
 GP Marcel Kint na stronie cyclingarchives.com
 GP Marcel Kint na stronie procyclingstats.com
 Oficjalna strona

Kolarstwo w Belgii
Wyścigi kolarskie jednodniowe